Немецкие подводные лодки
U-59 (1916)

U-59 (1939)